Слифорд () — рыночный город и гражданский приход в Линкольншире, Англия, Великобритания. Первое поселение образовалось в Железном веке, где доисторический путь пересек реку Сли. Это был племенной центр и дом монетного двора для Кориелтаувы в I в. до н. э. Были обнаружены свидетельства римского и англо-саксонского поселения. В средневековый период в записях проводится различие между Старым и Новым Слифордом, последний возник к XII веку вокруг современного рынка и Церкви Св. Дениса. Предоставив право на проведение рынка в середине XII века, Новый Слифорд превратился в рыночный город и стал играть местную роль в торговле шерстью, в то время как Старый Слифорд пришел в упадок.

География 
С 1973 года границы прихода включают Кваррингтон на юго-западе, Холдингем на севере и Старый Слифорд на востоке — смежные поселения и бывшие гражданские приходы, которые вместе с Новым Слифордом образовали Городской Округ. Город находится на краю плодородного Фенленда, примерно в 11 милях (18 км) к северо-востоку от Грантема, в 16 милях (26 км) к западу от Бостона и в 17 милях (27 км) к югу от Линкольна. По данным переписи населения 2011 года, город с населением 17 671 человек является крупнейшим населенным пунктом в районе Северного Кестивена.

История

Этимология 
Самые ранние записи о топониме Слифорд встречаются в Хартии 852 года как Слиофорд и в англосаксонской хронике как Слиуфорд. В Книге страшного суда (1086) он записан как Эслефорд, а в начале XIII века-как Слифорд. В книге сборов XIII века появляется название Lafford. Название образовано от Древнеанглийских слов sliow и ford, которые вместе означают "брод через мутную или скользкую реку".

Ранняя история 
Археологические материалы бронзового века и более ранних периодов были восстановлены, и раскопки показали, что в окрестностях существовала неустойчивая деятельность человека позднего неолита и бронзового века. Самое раннее известное постоянное поселение датируется железным веком и начинается там, где дорога, идущая на север от Борна, пересекает реку Slea. Хотя для периода Среднего железного века были найдены лишь редкие керамические свидетельства, к юго-востоку от современного центра города было обнаружено 4290 фрагментов лепных форм, вероятно использовавшихся для чеканки и датированных 50 годами до н. э.-50 годами н. э., к югу от переправы через реку Slea и рядом с Марем-Лейн в Старом Слифорде. Самое крупное в своем роде в Европе месторождение привело археологов к мысли, что стоянка в Старом-Слифорде была, вероятно, одним из крупнейших поселений Кориелтаувов в этот период и, возможно, была племенным центром.

Во время римской оккупации Британии (43-409 гг. н. э.) это поселение было «обширным и имело немаловажное значение». Его расположение вдоль края болота, возможно, сделало его экономически и административно значимым в качестве центра для менеджеров и владельцев поместий Финляндии. Есть свидетельства того, что дорога, соединяющая Старый Слифорд с Хекингтоном (около 4,5 мили (7,2 км) на восток), где были обнаружены римские печи для обжига плитки, может означать наличие рынка в Слифорде. Когда первые дороги были построены римлянами, Слифорд был обойден из-за того, что он был «менее удобно расположен» и более «приспособлен к местным потребностям». Меньшая дорога, Марем-Лейн, которую римляне возобновили, проходила через Старый Слифорд и на юг вдоль края болота, к Борну. Там, где он проходил через Старый Слифорд, археологи обнаружили большую каменную домашнюю резиденцию, связанные с ней сельскохозяйственные здания, кукурузные сушилки, печи и полевые системы, все из римского периода, а также ряд захоронений.

Средневековье 
Существует мало свидетельств непрерывного заселения между поздним Римским и англосаксонским периодами, но саксы действительно утвердились в конечном итоге. К югу от современного города было обнаружено кладбище VI—VII веков, содержащее около 600 захоронений, многие из которых имеют признаки языческих погребальных обрядов. Была обнаружена ныне разрушенная церковь Святого Жиля/Всех Святых в Старом Слифорде, и на раскопках рыночной площади в 1979 году обнаружили англосаксонские останки с VIII—IX вв., указывающие на некоторую форму ограждения с бытовыми особенностями. Самое раннее документальное упоминание о Слифорде содержится в уставе от IX века, когда он принадлежал аббатству Медехамстед в Питерборо, Королевскому фонду Мерсии. Существует мало свидетельств о структуре собственности вплоть до поздне саксонского периода, но в предконквестиционном Слифорде, возможно, существовали рынок и суд, и он, вероятно, был экономическим и юрисдикционным центром для окружающих поселений. Река Slea играла важную роль в экономике города: она никогда не высыхала и не замерзала, и к XI веку по ее берегам выстроились десятки водяных мельниц. Мельницы и другие в окрестностях Кверрингтон и затерянная деревушка Миллсторп составляли «самый важный мельничный кластер в Линкольншире».

Позднее, в Средние века, римско-британское поселение стало известно как Старый Слифорд, в то время как Новый Слифорд использовался для описания поселения с центром в Церкви Св. Дениса и рыночной площади. Книга Страшного суда (1086) имеет две записи под Eslaforde (Sleaford) записи земли, принадлежащей аббатству Рамсей и епископу Линкольна. Расположение усадеб, записанных в книге Страшного суда, не ясно в тексте. Одна теория, поддержанная Морисом Бересфордом это то, что они сосредоточились на поселении в Старом Слифорде из-за доказательств того, что Новый Слифорд был посажен в XII веке епископом, чтобы увеличить его доход, который был связан со строительством замка Слифорда между 1123 и 1139 годами. Теория Бересфорда была подвергнута критике местными историками Кристиной Махани и Дэвидом Роффом, которые переосмыслили материал книги Страшного суда и утверждали, что в 1086 году поместье епископа включало церковь и связанное с ней поселение, которое стало «Новым» Слифордом.

Новое и новейшее время 
С XVI века землевладельцами стали семьи Карре, которые осуществляли жесткий контроль над городом, и в ранний современный период он мало вырос. Поместье перешло от семьи Карре к семье Херви в результате брака Изабеллы Карре с Джоном Херви, 1-м графом Бристоля, в 1688 году. К 1794 году городские земли и поля были юридически закрыты, что дало право собственности в основном семье Херви; это совпало с прокладкой трубопровода в Слифорде. Судоходство в Слифорде принесло экономический рост, пока не было заменено железными дорогами в середине 1850-х годов. В XX веке продажа Bristol Estates сельскохозяйственных земель вокруг Слифорда привела к развитию крупных жилых комплексов. Последующее наличие недорогого жилья в сочетании с образовательными учреждениями города и низким уровнем преступности сделали его привлекательным местом для покупателей жилья. В результате в 1990-х годах население города пережило самый быстрый рост среди всех городов округа. До 20-го века Слифорд был в основном сельскохозяйственным городом, поддерживающим рынок крупного рогатого скота, а в конце XIX века здесь были основаны такие семенные компании как Hubbard и Phillips, а также Sharpes International Seeds. Появление железной дороги сделало город благоприятным для солода. Промышленность пришла в упадок, и в 2011 году наиболее распространенными профессиями были оптовая и розничная торговля, здравоохранение и социальное обеспечение, государственное управление, оборона и производство. Восстановление центра города привело к реконструкции старых промышленных зон, в том числе строительство Национального центра ремесел и дизайна на старой пристани.

Примечания 

Линкольншир
Города Англии